Miradolo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Miradolo Terme, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Miradolo, Torino, ort, Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar